Liaño puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Liaño, localidad del municipio de Villaescusa (Cantabria, España);

Apellido 
 Javier Gómez de Liaño (1948-), jurista español;
 Ignacio Gómez de Liaño (1946-), escritor y profesor español;
 Paco Liaño (1964-), futbolista español.